Claude Renard (politicus), Belgisch politicus
Claude Renard (stripauteur), Belgisch stripauteur

Zie ook 
Renard (doorverwijspagina)